Agnete Johnsen (Varangerbotn, Unjárga, Finnmark, Noruega, 1994), cantautora noruega coneguda internacionalment per haver representat Noruega al Festival d'Eurovisió (2016) 
 Bjarne Johnsen (Bergen, 1892 – 1984), gimnasta artístic noruec 
 Espen Johnsen (Lillehammer, 1976), polític noruec del Partit Laborista i alcalde de Lillehammer des del 2011
 Frode Johnsen (Skien, Noruega, 1974), futbolista internacional amb Noruega